Ясно — деревня в Порховском районе Псковской области
 Ясно! — второй сольный альбом Влади из группы «Каста»